Тосар () —  испанская фамилия.

Известные носители 
 Тосар, Луис (род. 1971) — испанский актёр.
 Тосар, Эктор (1923—2002) — уругвайский композитор, пианист, дирижёр и педагог.